Лукас Леандро Марин (; , Неукен) — аргентинский футболист, защитник клуба «Арсенал» из Саранди.

Карьера 

С 2010 года Леандро Марин играет за аргентинский «Бока Хуниорс». В составе клуба дебютировал 12 апреля того же года, заменив Уго Ибарру в матче против «Арсенала» из Саранди.

4 февраля 2016 года он перешёл на правах аренды в другой аргентинский клуб «Тигре», а летом того же года вернулся в свой родной клуб.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Тигре»
Игроки ФК «Арсенал» Саранди